Празереш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Празереш — парафія.
 Празереш (Кальєта) — парафія.
 Празереш (Лісабон) — парафія.